Радіатор двигуна внутрішнього згоряння — елемент системи охолодження двигуна внутрішнього згоряння
 Радіатор опалення — прилад систем водяного і парового опалення;
 Радіатор — деталь або пристрій, призначені для відведення тепла від електронного компонента, елемент системи охолодження комп'ютера.